Fukushima kan avse:

Geografi 
Fukushima, stad i Fukushima prefektur, Japan
Fukushima prefektur, prefektur i Japan
Fukushima, Antarktis, berg i Antarktis
Fukushima, Hokkaido, kommun i Hokkaido prefektur, Japan

Kärnkraft 
Fukushima I eller Fukushima dai-ichi, kärnkraftverk i Fukushima prefektur
Fukushima II eller Fukushima dai-ni, kärnkraftverk i Fukushima prefektur
Fukushima-olyckan, kärnkraftsolycka vid Fukushima I

Personer 
Kazuo Fukushima, född 1930, japansk tonsättare 
Mizuho Fukushima, född 1955, japansk politiker